1-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошёл 10-11 апреля 1955 года во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). В нём приняли участие 35 гимнастов из 20 стран. Турнир носил название Кубок Европы, разыгрывались звания обладателей Кубка Европы в индивидуальном многоборье и в отдельных упражнениях среди мужчин. В 1969 году Международная федерация гимнастики присвоила этим соревнованиям статус первого чемпионата Европы.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты в индивидуальном многоборье
 Спортивный ежегодник 1951—1959 гг. : соревнования, победители, результаты (составитель Г. Михайлова). — М., «ФиС», 1961.

Спортивная гимнастика
Чемпионаты Европы в 1955 году
1955
Спортивная гимнастика
Международные соревнования по гимнастике в Германии
Спортивная гимнастика
Чемпионаты Европы в ФРГ